

Patronyme
 John Doulton, (1793–1873), fut un entrepreneur et un fabricant de poterie britannique.
 Henry Doulton, (1820–1897), fut un entrepreneur britannique, inventeur et fabricant de poterie.

Autres
 Royal Doulton, est une entreprise de fabrication de poterie anglaise, créée en 1815 par John Doulton.

Homonymie
Homonymie de patronyme